Do rywalizacji w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiły 24 reprezentacje. W pierwszej fazie rozgrywek podzielone zostały na sześć grup, w których znalazły się po 4 zespoły.

Do grupy E trafiły reprezentacje Bułgarii, Chin, Czech oraz Francji. 

Mecze w grupie E rozegrane zostały pomiędzy 25 a 27 września w PalaRuffini w Turynie.

Tabela

Mecze

Francja - Czechy 
Sobota, 25 września 2010
17:05 (UTC+2) - PalaRuffini, Turyn - Widzów: 3 200
Czas trwania meczu: 113 minut

Bułgaria - Chiny 
Sobota, 25 września 2010
21:05 (UTC+2) - PalaRuffini, Turyn - Widzów: 3 800
Czas trwania meczu: 73 minuty

Czechy - Chiny 
Niedziela, 26 września 2010
17:05 (UTC+2) - PalaRuffini, Turyn - Widzów: 4 600
Czas trwania meczu: 113 minut

Francja - Bułgaria 
Niedziela, 26 września 2010
21:05 (UTC+2) - PalaRuffini, Turyn - Widzów: 5 000
Czas trwania meczu: 144 minut

Bułgaria - Czechy 
Poniedziałek, 27 września 2010
17:05 (UTC+2) - PalaRuffini, Turyn - Widzów: 1 850
Czas trwania meczu: 128 minut

Chiny - Francja 
Poniedziałek, 27 września 2010
21:05 (UTC+2) - PalaRuffini, Turyn - Widzów: 2 500
Czas trwania meczu: 70 minut

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010